Stary cmentarz żydowski w Czarnkowie
 Nowy cmentarz żydowski w Czarnkowie